Il nome Lee è stato utilizzato per indicare diversi cicloni tropicali.

Nell'oceano Atlantico:
Tempesta tropicale Lee – tempesta tropicale del 2005
Tempesta tropicale Lee – tempesta tropicale del 2011 che ha colpito gli Stati Uniti provocando 11 vittime
Uragano Lee – uragano di categoria 3 del 2017

Nell'oceano Pacifico occidentale:
Tifone Lee – tifone di categoria 2 del 1981 che ha colpito le Filippine provocando 188 vittime
Tempesta tropicale Lee – tempesta tropicale del 1985 che ha colpito la Corea del Nord
Tempesta tropicale Lee – tempesta tropicale del 1988